Romák (cigányok), indiai eredetű, hagyományosan peripatetikus életmódot folytató népcsoportok összefoglaló elnevezése
 Roma, istennő a Marvel Comics képregényeiben
 Roma, olasz csatahajó a második világháborúban
 Roma, a lisszaboni metró egyik állomása

Földrajz
Róma (olaszul Roma), Olaszország mai, valamint a Római Birodalom egykori fővárosa
Roma, város az egyesült államokbeli Texas államban, Starr megyében
Roma, település Peruban, La Libertad megyében, Ascope tartományban, Casa Grande körzetben
Roma, település Romániában, Botoșani megyében
Roma, település Ausztráliában, Queensland államban
Roma (Romakloster), település a svédországi Gotland szigeten
Roma, város Lesothóban
Művészet
 Roma, Jules Massenet 1912-es operája
 Roma, 2018-as mexikói film
Sport
 AS Roma, olasz labdarúgócsapat